San Joaquin of San Joaquín kan verwijzen naar:
Joachim (christendom), (Spaans: San Joaquín), een heilige in het christendom
San Joaquín (Beni), een gemeente in het Boliviaanse departement Beni
San Joaquín (Santander), een gemeente in het Colombiaanse departement Santander
San Joaquin (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo
San Joaquín (Carabobo), een gemeente in de Venezolaanse staat Carabobo
San Joaquin (Californië), plaats in Fresno County in de Verenigde Staten
San Joaquín (Chili), plaats in Chili
San Joaquin County, een county in de Amerikaanse staat Californië
San Joaquin Valley, een vallei in de Amerikaanse staat Californië 
San Joaquin kitvos, een vossensoort die uitsluitend voorkomt in de San Joaquin Valley
San Joaquin (rivier), een rivier in Californië